Rechan
 573 Recha

Desambiguação